Кузман Анастасов Шапкарев (, Охрид, Османская империя (совр. Северная Македония) — , София, Болгария), — болгарский публицист, собиратель болгарского фольклора.

Основатель и директор Солунской болгарской мужской гимназии, являлся членом Болгарского книжного общества.

Сочинения 
 1866 — «Българский буквар»
 1868 — «Голяма българска читанка» (втора част на Българский буквар)
 1868 — «Кратко землеописание за малички детца»
 1868 — «Кратка священа повестница от ветхийт и новий завет»
 1869 — «Наръчно св. благовествование или сбор от евангелските чтения»
 1870 — «Наръчний св. посланичник или сбор от апостолските чтения»
 1874 — «Майчин язик»
 1884 — «Материали за животоописанието на братя Х. Миладинови, Димитрия и Константина. С прибавлнение нещо и за живота на Нака С. Станишев»
 1884 — «Материали за историята на възражданието българщината в Македония от 1854 до 1884 год.»
 1884 — «Русалки»
 1885 — «Сборник от народни старини» (Книжка III. Български народни приказки)

Ссылки 
 Шапкарев, Кузман. Български прикаски и верования съ прибавление на неколко Македоновлашки и Албански (СбНУ, кн. VIII, IX)
 Шапкарев, Кузман. За възраждането на българщината в Македония. Неиздадени записки и писма, София,1984

Академики Болгарской академии наук
Публицисты Болгарии
Публицисты Северной Македонии
Фольклористы Болгарии
Судьи Болгарии